Guerra austro-turca (1663-1664)
Guerra austro-turca (1683-1699)
Guerra austro-turca (1716-1718)
Guerra austro-turca (1788-1791)

Pagine correlate 
Guerre ottomano-asburgiche
Piccola guerra in Ungheria
Lunga Guerra